Женская национальная сборная Италии по софтболу — представляет Италию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Федерация бейсбола и софтбола Италии ().

Одна из ведущих женских софтбольных сборных в мире, многократный чемпион Европы.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Италии по софтболу

Ссылки 
 Федерация бейсбола и софтбола Италии (FIBS, Federazione Italiana Baseball Softball)
 
 Европейская федерация софтбола (ESF)
 Международная федерация бейсбола и софтбола

Италия
Софтбол в Италии
Софтбол женская